Il doppio del torneo di tennis Benson & Hedges Classic 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anand Amritraj e Fred McNair che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Jeff Simpson per walkover.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Classic 1973